Чемпионат России по баскетболу 2006/2007 является 16 сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу. Перед началом чемпионата «ВБМ-СГАУ» (Самара) перешло под крыло армейской организации и сменило название на «ЦСКА». Казанский «Энже» сменив главного спонсора сменило и своё название и стала носить имя компании-спонсора «НУР».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала двенадцать участников играют в два круга (с 16 октября 2006 г. по 08 апреля 2007 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (22 игры для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1 место — 8 место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, полуфинала, матчей за 5-8 места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место  проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и 5-я игры проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я и 3-я игры проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие с 9 и 12 места в Регулярном Чемпионате, играют во втором этапе с разъездами по одной игре дома и на выезде (всего 6 игр) с учётом всех ранее набранных очков в играх Регулярного Чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2007/2008 гг. в Суперлиге «Б».

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 
 Октябрь

 Ноябрь

 Декабрь

 Январь

 Февраль

 Март

 Апрель

Таблица чемпионата

Матчи за 9-12-е места

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги А.

 Полуфинал за 5-8-е места(23, 26, 29.04)
 Надежда — Динамо (МО) — 2 — 1 (81:74, 69:78, 71:66)
 Вологда-Чеваката — Динамо (К) — 0 — 2 (63:67, 58:71)
 Матч за 7-е место(02 и 05.05)
 Вологда-Чеваката — Динамо (МО) — 0 — 2 (71:74, 66:75)
 Матч за 5-е место(02, 05, 08.05)
 Надежда — Динамо (К) — 1 — 2 (59:53, 58:68, 75:78)

Финал

ЦСКА — «Спартак» — 2-3

Итоговое положение 

 4. Динамо (М)
 5. Динамо (К)
 6. Надежда
 7. Динамо (МО)
 8. Вологда-Чеваката
 9. НУР
 10. Динамо-Энергия
 11. Балтийская звезда
 12. Шелен-ЕТК

Золотая корзина — 2007 
По итогам календарного 2007 года обладателями «Золотой корзины» в различных номинациях провозглашены:

 Лучшая российская баскетболистка — Мария Степанова («ЦСКА»);
 Лучший легионер женской Суперлиги — Дайана Таурази («Спартак» Видное);
 Лучшая молодая баскетболистка России — Наталья Виеру («Спартак» Видное);
 Лучший российский тренер, работающий с женскими командами — Игорь Грудин («ЦСКА»)

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2006/2007
 Суперлига А (мужчины, баскетбол)
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 Женский «Панатинаикос» из города Видное
 Календарь игр сезона 2006/07 в «Спорт-Экспрессе»
 Календарь игр сезона 2006/07 на сайте Динамо-ГУВД

2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе